Паве́ () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Паве.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Байенган (بخش باینگان)
 Ноусуд (بخش نوسود)
Население области на 2006 год составляло 51 755 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Керманшаха